Frères (film) - film uit 1994
 bijnaam van de Broeders Xaverianen